Девственные буковые леса, а также смешанные леса с участием бука европейского в результате длительного их использования в процессе лесозаготовок, из-за выпаса скота и других антропогенных причин сохранились на небольших территориях, в основном в горах и болотистых местностях, неудобных для их освоения. Под охрану взято 0,3 млн га девственных лесов умеренной климатической зоны Европы, что составляет 0,4 % всей лесной площади. Большинство из этих лесов пихтово-буковые и елово-буковые. Заповедными объявлено около 2500 лесов со средней площадью 40—100 га. Странами с наибольшей долей охраняемых территорий являются Словакия, Болгария, Албания, Словения и Чехия.

Бук европейский занимает 7,3 % лесной площади Украины. В Молдавии дубово-буковые леса составляют 38,3 % всей лесной площади. В Дании буковые леса в 2000 году занимали площадь 80 000 га, что составляет 16,9 % всей площади лесов Дании. Бук европейский по распространённости стоит на втором месте в этой стране после ели. В Германии бук европейский занимает 14,8 % лесной площади и считается важнейшей древесной породой.

Ниже дан перечень охраняемых территорий с естественными лесами, в состав которых входит бук европейский.

Список национальных парков

Список природных парков

Список биосферных резерватов и заповедников

Примечания 

Бук европейский